Anger Management může být:
 Kurs sebeovládání (v originále Anger Management) – americký film Petera Segala z roku 2003
 Anger Management (seriál) – americký televizní seriál z let 2012–2014 natočený na motivy filmu
 Anger Management (album) – album amerického rappera Luni Coleone